SLS – akronim słów:
 Softlanding Linux System
 Space Launch System
 Speech Level Singing – metoda śpiewu
 Układ SLS – w teorii obwodów skupiony, liniowy, stacjonarny obwód elektryczny
 Selective laser sintering – technika druku 3D
 SLS – laurylosiarczan sodu (ang. sodium lauryl sulfate)